Markbärfisar (Sciocoris) är ett släkte av insekter. Markbärfisar ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar